n1